Болашак (с  — Будущее) :

 Болашак — образовательная стипендия Президента Республики Казахстан.
 Болашак (до 2020 г. — Озёрное) — село в Байтерекском районе Западно-Казахстанской области.
 Болашак (до 2005 г. — Богатырёво) — село в Казталовском районе Западно-Казахстанской области.
 Болашак — село в Каракиянском районе Мангистауской области.